

Miejscowości 
 Dworzec – wieś w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Dworzec – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim
 Dworzec – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim
Dworzec – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
Dworzec – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
Dworzec – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
Dworzec – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
Dworzec – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Iża.
Dworzec – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Dory.
Dworzec – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
Dworzec – wieś na Ukrainie w rejonie krzemienieckim należącym do obwodu tarnopolskiego.
 Dworzec – wieś na Ukrainie

Inne 
 dworzec kolejowy
 dworzec autobusowy
 terminal pasażerski – dworzec lotniczy lub morski
 Dworzec Tatrzański – dwór w Zakopanem
 Dworzec – krótkometrażowy film dokumentalny o Warszawie Centralnej Krzysztofa Kieślowskiego z 1980
 Dworzec nadziei – brazylijski film z 1998
 Dworzec – przystanek kolejowy w miejscowości Dworzec
 Dworzec – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. nowogródzkim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy było miasteczko Dworzec